Jodel – canto tipico dell'area Germanofona alpina
 Jodel – applicazione di messaggistica istantanea multimediale
 Jodel – azienda aeronautica francese